Anthaxia hungarica hungarica é uma subespécie de insetos coleópteros polífagos pertencente à família Buprestidae.

A autoridade científica da subespécie é Scopoli, tendo sido descrita no ano de 1772.

Trata-se de uma subespécie presente no território português.

Referências

Ligações externas 
 Anthaxia hungarica - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Anthaxia hungarica - NCBI Taxonomy Database
 Anthaxia hungarica - Global Biodiversity Information Facility
 Anthaxia hungarica - Encyclopedia of Life

Coleópteros polífagos de Portugal
hungarica
Coleópteros descritos em 1772